Capodacqua (Arquata del Tronto), een plaats in de Italiaanse gemeente Arquata del Tronto
 Capodacqua (Assisi), een plaats in de Italiaanse gemeente Assisi
 Capodacqua (Foligno), een plaats in de Italiaanse gemeente Foligno